Celles kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Celles, Belgien kommun i Vallonien,  Province du Hainaut

Frankrike 

 Celles, Ariège, kommun i departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Celles, Charente-Maritime, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Celles, Dordogne, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Celles, Hérault, kommun i departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Celles-en-Bassigny, kommun i departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Celles-lès-Condé, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Celles-sur-Aisne, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Celles-sur-Belle, kommun i departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Celles-sur-Durolle, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Celles-sur-Ource, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Celles-sur-Plaine, kommun i departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Celles, Cantal, tidigare kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,